God Save the Rave – dwudziesty studyjny album niemieckiego zespołu Scooter, wydany 16 kwietnia 2021 roku przez Sheffield Tunes i Kontor Records. Jest to pierwszy album studyjny z udziałem Sebastiana Schilde, zastępującego Phila Speisera od 2018 roku. Jest to również pierwszy album zespołu wydany po tak długiej, niemal czteroletniej, przerwie.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2021
Albumy Scootera